Astral Doors — шведская хеви-метал группа основанная в 2002 году. На данный момент группа выпустила девять студийных альбомов, включая последний Worship or Die.

История 
Нильс Патрик Юханссон, Йоахим Нордлунд и Мартин Хаглунд жили в шведском городе Бурлэнге, где репетировали со своими группами в клубе под названием Rock House. Нордлунд и Юханссон едва знали друг друга, Метал группа Юханссона "Staircase" потеряла своего барабанщика в 1991 году, позже на его замену пришел Йохан Линдштедт. Линдштедт некоторое время играл в Staircase, а затем перешел к Рэп-Метал группе Buckshot OD.

В 1998 году Юханссон и Линдштедт участвовали уже в другой группе: Barfly. Группа просуществовала до 2002 года, и в итоге распалась из-за музыкального упадка во время их четвертой демо-записи. Звукорежиссером демо-записи был Йоахим Нордлунд, фронтмен группы Erina.

Вскоре после этого Нордлунд и Линдштедт начали работать вместе, и связались с Юханссоном, Новая группа получила название Astral Doors в честь их собственной песни "Far Beyond The Astral Doors" из альбома "Of the Son and The Father". Они также наняли Йоакима Руберга с которым сотрудничали во время написания некоторых песен, и Мартина Хаглунда в качестве участников и начали проект.

Состав Группы

Участники 
 Нильс Патрик Юханссон — Вокал
 Иоахим Нордлунд — Гитара
 Йоаким Руберг — Орган
 Ульф Лагерстрём — Бас
 Йохан Линдстедт — Барабаны

Бывшие Участники 
 Мартин Хаглунд — Гитара
 Мика Итаранта — Бас

Дискография

Альбомы 
 Of the Son and the Father (2003)
 Evil Is Forever (2005)
 Raiders of the Ark (2005)
 Astralism (2006)
 New Revelation (2007)
 Requiem Of Time (2010)
 Testament Of Rock (Сборник, 2010)
 Jerusalem (2011)
 Notes from the Shadows (2014)
 Black Eyed Children (2017)
 Worship or Die (2019)

Синглы 
 Hyllning Till Leksand (2009)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы
 https://www.metal-archives.com/bands/Astral_Doors/14537
 https://www.facebook.com/Astraldoorssweden/
Хеви-метал-группы Швеции